Panthessalonikeios Athlītikos Omilos Kōnstantinoupolitōn – società polisportiva e squadra di calcio greca con sede a Salonicco
 Panthessalonikeios Athlītikos Omilos Kōnstantinoupolitōn – squadra di pallacanestro maschile dell'omonima società polisportiva di Salonicco
 Panthessalonikeios Athlītikos Omilos Kōnstantinoupolitōn – squadra di pallavolo maschile dell'omonima società polisportiva di Salonicco